En Pologne, Dobromyśl peut désigner :

 Dobromyśl, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Dobromyśl, un village du powiat de Biała Podlaska dans la voïvodie de Lublin,
 Dobromyśl, un village du powiat de Chełm dans la voïvodie de Lublin,
 Dobromyśl, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Dobromyśl, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.